Coenonympha nosalica är en fjärilsart som beskrevs av Prüffer 1920. Coenonympha nosalica ingår i släktet Coenonympha och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
nosalica